Alexandra Eala e Oksana Selekhmeteva erano le campionesse in carica, ma non hanno preso parte a questa edizione (Eala non si è iscritta, mentre Selekhmeteva non era più eleggibile per superamento età).

Sára Bejlek e Lucie Havlíčková hanno conquistato il titolo sconfiggendo in finale Nikola Bartůňková e Céline Naef con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Sára Bejlek /  Lucie Havlíčková (campionesse)
  Nikola Bartůňková /  Céline Naef (finale)
  Liv Hovde /  Qavia Lopez (quarti di finale)
  Yaroslava Bartashevich /  Ksenia Zaytseva (semifinale)

 Diana Shnaider /  Hanne Vandewinkel (quarti di finale)
 Petra Marčinko /  Johanne Svendsen (quarti di finale)
 Lucija Ćirić Bagarić /  Sofia Costoulas (semifinale)
 Kayla Cross /  Victoria Mboko (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone da rolandgarros.com
 Tabellone da ITFtennis.com

Open di Francia 2022